In Belgien werden fünf Eisenbahnnetze als S-Bahn bezeichnet. Das erste belgische S-Bahnnetz wurde 2015 in der Region Brüssel eingeweiht.
Alle Systeme werden von der Nationalen Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen betrieben. Die Linien verkehren nach deutschem Vorbild mit einem S.
Die niederländische Bezeichnung lautet S-Trein, die französische Bezeichnung lautet Train S.

Jeweils eine Linie der S-Bahn Antwerpen und der S-Bahn Lüttich überschreiten die niederländische Grenze und binden die Städte Roosendaal, Maastricht und Eijsden an.

Liste